Шомушка:

 Шомушка — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Шомушка — река в Тихвинском районе Ленинградской области. Правый приток Тихвинки.